Xena peut être :
 Le personnage principal de la série télévisée Xena, la guerrière ;
 (136199) Éris, un plutoïde (planète naine transneptunienne), désignation provisoire , qui avait d'abord été appelée provisoirement Xena par l'astronome M. E. Brown en 2003 en référence à la série télévisée éponyme. Le satellite de cette planète naine avait été appelé provisoirement Gabrielle, autre personnage de la série télévisée ; le satellite a finalement été baptisé Dysnomie.
 Le nom portée par Marie d'Antioche (1145-1182) quand celle-ci devint impératrice de Byzance (1180-1182).